El tasajillo manchado (Peniocereus maculatus) pertenece a la familia de las cactáceas (Cactaceae). La palabra maculatus manchado, por lo jaspeado de los tallos.

Clasificación y descripción 
Es un tasajo de la familia Cactaceae del orden Caryophyllales. Es descrita con raíces napiformes o tuberosas; tallos y ramas  con 3 o 4 alas, márgenes rectos a curvos. Artículos de 50 cm de largo y 3 cm de ancho, verde olivo, a menudo con tinte púrpura, con pequeñas máculas blanquecinas. Areolas circulares, separadas entre sí 5 a 20 mm; Espinas 6 a 9, cónicas, las jóvenes pardo rojizas con la edad grisáceas; espinas radiales 7, aciculares, dispuestas en la parte inferior de la areola; espinas centrales 1. Flores nocturnas, infundibuliformes, de color crema, de 9 a 11 cm de largo. Frutos piriformes con espinas, cortas, aciculares, rojos; semillas brillosas, negras, testa con ornamentaciones hexagonales.

Distribución 
Endémica de la cuenca del Río Mezcala, Guerrero y también reportada del Estado de México, Municipio de Tlatlaya.

Hábitat 
Vive de 300 a 800 msnm, en bosques tropicales caducifolios.

Estado de conservación 
Las poblaciones de esta especie son muy pequeñas y se encuentran amenazadas por las actividades mineras, agrícolas y ganaderas, por lo que se propone como sujeta a Protección especial (Pr) en el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana 059-2015. En la lista roja de la UICN se considera como en Peligro Crítico (CR). En CITES se valora en el apéndice II.

Referencias

Enlaces externos 
 Enciclovida tiene un artículo sobre Peniocereus maculatus

 Naturalista.

maculatus
Cactus y suculentas